A 31 332-es számú mellékút egy öt számjegyű, állomáshoz vezető országos közút Jász-Nagykun-Szolnok megye nyugati részén, Jászberényben.

Nyomvonala
Jászberény központjában ágazik ki a 31 113-es útból, annak 2,900-as kilométerszelvényénél, északnyugat felé, Thököly utca néven; az ellenkező irányból a 3117-es út érkezik ugyanebbe a kereszteződésbe. 400 méter után az út irányt vált, Rákóczi út néven húzódik tovább délnyugat felé. A Hatvan–Szolnok-vasútvonal Jászberény vasútállomásáig tart, ahol véget is ér. Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 1,698 kilométer.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 12.

Jegyzetek

31332
Jászberény